Bueil ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Bueil, im Département Eure
 Bueil-en-Touraine, im Département Indre-et-Loire
 Saint-Bueil, im Département Isère

Bueil steht für Personen:
 Bueil (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht
 Hardouin de Beuil († 1439), Sohn von Jean III., Bischof von Angers
 Honorat de Bueil de Racan (1589–1670), Dichter
 Jacqueline de Bueil, Gräfin von Moret (1589–1651), Mätresse des Königs Heinrich IV. von Frankreich

Siehe auch:
 Beuil